Богуславская — фамилия. Известные носительницы:
 Богуславская, Алла Георгиевна (1932—2022) — советская и российская балерина Большого театра.
 Богуславская, Валерия Борисовна (род. 1939) — советская, украинская переводчица и поэтесса.
 Богуславская, Евгения Яковлевна (также Бугославская; 1899—1960) — советский астроном.
 Богуславская, Зоя Борисовна (род. 1924) — русская, советская писательница, драматург и литературный критик, искусствовед.
 Богуславская, Ксения Леонидовна (1892—1971) — русский живописец, график, театральный художник и дизайнер, поэтесса.
 Богуславская, Мария (1868—1929) — польская писательница, актриса.
 Богуславская, Нелли Захаровна (1935—2018) — советская и белорусская эстрадная певица.